Десять кораблей Королевского флота носили или носят название HMS Triumph. Еще один планировался, но переименован до спуска на воду:

 HMS Triumph (1562) — 68-пушечный галеон построен в 1561. перестроен в 1596, продан в 1618.
 HMS Triumph (1623) — 44-пушечный корабль; спущен на воду в 1623 ; разобран в 1687.
 HMS Triumph (1698) — 90-пушечный линейный корабль второго ранга спущен на воду в 1698; переименован HMS Prince в 1714, перестроен в 1750 ; разобран в 1773.
 HMS Triumph (1739) — 18-пушечный шлюп, бывший испанский Triunfo; захвачен в 1739 ; затонул в 1740.
 HMS Triumph (1764) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1764. На рейдовой службе с 1813 ; разобран в 1850.
 HMS Triumph , планировался как 91-пушечный винтовой корабль второго ранга типа Bulwark; переименован в HMS Prince Consort и спущен на воду в 1862 в качестве броненосного фрегата, головного корабля типа Prince Consort.
 HMS Triumph (1870) — броненосец типа Swiftsure; спущен на воду в 1870. переименован HMS Tenedos в 1904, использовался как плавучая казарма, затем как учебный корабль; переименован HMS Indus IV в 1912, ; HMS Algiers в 1915; продан в 1921.
 HMS Triumph (1903) — додредноутный линкор типа Swiftsure спущен на воду в 1903 ; потоплен подводной лодкой U-21 в 1915.
 HMS Triumph (N18) — подводная лодка типа T; спущена на воду в 1938 ; потоплена в 1942.
 HMS Triumph (R16) — легкий авианосец типа Colossus спущен на воду в 1944. Переделан в тяжелую плавучую мастерскую в 1964 ; отправлен на слом в 1981.
 HMS Triumph (S93) — подводная лодка типа Trafalgar; спущена на воду в 1990 ; находится в строю.

См. также
USS Triumph (AM-323)
USNS Triumph (USNS Triumph